Zonga steht für:

 Djebril Zonga (* 1981), französischer Filmschauspieler
 alternativer Name der Achterbahn Thriller, siehe Thriller (Achterbahn)